Der William Hill Grand Slam of Darts 2013 wurde vom 9. bis zum 17. November in der Civic Hall in Wolverhampton ausgetragen und von der PDC organisiert.

Neben 27 Spielern der PDC waren auch fünf Spieler des konkurrierenden Dartverbands BDO eingeladen worden.

Gespielt wurde in acht Vierergruppen, in denen sich jeweils die zwei Erstplatzierten für die Finalrunde der besten 16 Spieler qualifizierten.

Titelverteidiger war der fünfmalige niederländische Weltmeister Raymond van Barneveld, der bereits in der Gruppenphase ausschied.

Durch einen 16:6-Finalerfolg gegen den Schotten Robert Thornton konnte der englische Rekordweltmeister Phil Taylor das Turnier zum fünften Mal gewinnen.

Preisgeld 
Das Gesamtpreisgeld von £ 400.000 verteilte sich wie folgt auf die 32 Teilnehmer:

Qualifikation 
Im Gegensatz zu anderen Turnieren richteten sich die Qualifikationskriterien nicht nach Ranglistenplatzierungen, sondern nach Siegen, Final- und Halbfinalteilnahmen bei den großen Turnieren der PDC sowie der BDO-Weltmeisterschaft in den Jahren zuvor. Aufgrund drei aufeinanderfolgender Absagen in den Jahren 2007, 2008 und 2009 entschied sich die PDC dazu, den BDO-Weltmeister Martin Adams nicht mehr einzuladen.

Setzliste

Ergebnisse

Gruppenphase 
Gespielt wurde im Best-of-nine-Legs-Modus.

Gruppe A 

1. Spieltag 9. November 2013

2. Spieltag 10. November 2013

3. Spieltag 12. November 2013

Gruppe B 

1. Spieltag 9. November 2014

2. Spieltag 10. November 2013

3. Spieltag 12. November 2013

Gruppe C 

1. Spieltag 9. November 2013

2. Spieltag 10. November 2013

3. Spieltag 12. November 2013

Gruppe D 

1. Spieltag 9. November 2013

2. Spieltag 10. November 2013

3. Spieltag 12. November 2013

Gruppe E 

1. Spieltag 9. November 2013

2. Spieltag 10. November 2013

3. Spieltag 11. November 2013

Gruppe F 

1. Spieltag 9. November 2013

2. Spieltag 10. November 2013

3. Spieltag 11. November 2013

Gruppe G 

1. Spieltag 9. November 2013

2. Spieltag 10. November 2013

3. Spieltag 11. November 2013

Gruppe H 

1. Spieltag 9. November 2013

2. Spieltag 10. November 2013

3. Spieltag 11. November 2013

Finalrunde

Trivia 
 Die Spieler wurden von den „Walk-on girls“ Sammi Marsh und Daniella Allfree auf die Bühne begleitet.

Weblinks 
 Seite der PDC zum Event
 Ergebnisse auf dartsdatabase.co.uk

Einzelnachweise 

2013
Dartwettbewerb in Wolverhampton
Dartveranstaltung 2013